Pride 7 foi um evento de artes marciais mistas promovido pelo Pride Fighting Championships. Aconteceu em , no Yokohama Arena em Yokohama, Japão. Esse evento marcou a estréia no Pride Fighting Championships do campeão Peso Médio Wanderlei Silva.

Resultados

Ligações Externas 

1999 nas artes marciais mistas
Desporto no Japão em 1999